Reaction Records foi uma gravadora fundada por Robert Stigwood em 1967. O selo teve vida curta, lançando alguns poucos discos e logo fechando.

Gravadoras do Reino Unido